Kyssen kan avse:

Kyssen – en amerikansk långfilm från 1929 med Greta Garbo, originaltitel The Kiss
Kyssen (målning av Hayez) – målning av Francesco Hayez från 1859
Kyssen (målning av Klimt) – en målning av Gustav Klimt från 1908–1909
Kyssen (målning av Munch) – en serie målningar av Edvard Munch från 1891–1897
Kyssen (opera) – en opera i med musik av Bedřich Smetana och libretto av Eliška Krásnohorská efter en roman av Karolina Světlá 
Kyssen (roman) – en roman av Ulf Lundell från 1981